

Квяткув — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Квяткув — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Квяткув — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства